Илья Левитов:

 Левитов, Илья Владиславович (род. 1979) — председатель правления Российской шахматной федерации, предприниматель.
 Левитов, Илья Семёнович (1850—1918) — российский журналист и этнограф.